(* 1982, Coventry), un footballeur gallois
 Vincenzo Nardiello (* 1966, Stuttgart), un boxeur italien

Voir aussi 
 Nardello
Patronyme italien